Stazione di Jūjō – stazione ferroviaria giapponese nella città di Kyoto
 Stazione di Jūjō – stazione ferroviaria giapponese nella città di Tokyo